Aleksandar Pantić (1978), ex calciatore
Aleksandar Pantić (1992), calciatore